Антуа́н Володи́н (; род. 1950, Шалон-сюр-Сон, Сона и Луара, Бургундия, Четвёртая французская республика) — французский писатель, переводчик с русского языка. Автор более 30 произведений, написанных в разных жанрах и подписанных разными именами. Все они принадлежат литературному направлению «постэкзотизм», разработанному Володином.

Биография 
Антуан Володин (своё настоящее имя писатель скрывает) родился в 1950 г. в Шалоне-Сюр-Сон. Детство и юность писателя прошли в Лионе. Несмотря на русские корни (у Володина была русская бабушка), русский язык он изучал как иностранный в университете. Впоследствии Володин стал преподавателем русского языка и переводчиком русской литературы. В его переводе издавались произведения таких авторов, как братья Стругацкие, Эдуард Лимонов, Виктория Токарева, Фридрих Незнанский, Александр Иконников, Мария Судаева и др.

Литературный дебют Володина состоялся в 1985 году в издательстве «Деноэль». В этот период его творчество было близко к жанру научной фантастики. Известность пришла к Володину после публикации нескольких романов в культовом издательстве «Минюи»; затем последовали публикации в крупнейших издательствах «Галлимар» и «Сёй».

В 2000 году роман Володина «Малые ангелы» (фр. Des anges mineurs) получает премию Livre Inter. 

В 2014 году ему присуждается премия Медичи за роман «Terminus radieux».

В 2015 году Антуану Володину присудили российскую премию Андрея Белого, со следующей формулировкой:
…автору книг «Писатели», «С монахами-солдатами», сумевшему наперекор границам любой страны и любого наречия расшатать решётки языков ради торжества и провала, провала и торжества наднациональной литературы униженных и притесненных.

Творчество 

Творчество Володина не вписывается в традицию французской культуры и стоит в стороне от основных тенденций современного литературного процесса. Оно адресовано читателям, которые способны разделить с автором его «… бунт против существующего мира, против человеческого удела в его политических и метафизических преломлениях». Действие его романов разворачивается в некой фантасмагорической вселенной, вне реального времени и пространства, однако в этом сюрреалистическом хронотопе угадываются ключевые события XX века: мировые войны, череда революций, этнические чистки и концлагеря. Персонажи, населяющие эту вселенную, — шаманы, безумцы, мистики, революционеры, анархисты, террористы, представители национальных меньшинств и прочие маргиналы и инакомыслящие — борцы против некой тоталитарной системы, потерпевшие поражение и блуждающие в бесконечном пространстве тюрем и лагерей. Все происходящее в жутком и зыбком универсуме володинских романов напоминает бред или сон, в котором безликие, утратившие собственное «я» персонажи повествуют о пережитой катастрофе.

Постэкзотизм 

В своих интервью Антуан Володин всегда настаивал на том, что он не принадлежит и не принадлежал ни к какому литературному направлению. Дабы воспрепятствовать литературным критикам соотносить своё творчество с различными школами и течениями, Володин сам дал название направлению, к которому можно отнести его произведения и единственным представителем которого он является, — постэкзотизм. Основная его черта — принципиальная чужеродность, инаковость по отношению к существующим культурным кодам. В своём эссе «Писать по-французски иностранную литературу» (фр. Écrire en français une littérature étrangère) Володин поясняет: Для меня писать по-французски чужеродную, иностранную литературу значит не только отступать от франкоязычной культуры, но и избегать того, чтобы литературные опознавательные знаки отсылали к какой-то конкретной стране, расположенной на географической карте. Я стремлюсь прощупать и представить культуру не относительно, а АБСОЛЮТНО иностранную. Однако эта оригинальная творческая стратегия вызвана стремлением не столько к уникальности, сколько к универсальности, о чём свидетельствует сам автор: <…> в основе моей работы прежде всего лежит коллективная память. Действительно, в каждой книге, на каждой странице, в каждый момент присутствует постоянное стремление приспособить и использовать общие воспоминания тех, кто прошел через XX век..

Антуан Володин использует множество приёмов, чтобы в корне пресечь попытки провести однозначные параллели между художественным миром его романов и реальной историей XX века. В первую очередь это касается места, времени действия и имён персонажей. События происходят либо в местах, не имеющих определённой географической привязки (тюрьма в тропической стране, спальный барак в лагере, психиатрическая лечебница, посёлок на берегу реки и т. д.), либо в вымышленных странах (Балькирия), либо в странах и городах реально существующих, но играющих роль простой декорации (Лиссабон, Гонконг, Макао). То же касается и времени: в книгах Володина «…действие происходит, как правило, в неопределенную эпоху, словно задействован какой-то иной, не наш календарь».
Максимально обезличены и персонажи володинских романов, вплоть до полной невозможности их национальной идентификации. Автор намеренно даёт им причудливые, «культурно гибридные» имена: Дондог Бальбаян, Джесси Лоо, Элиана Хочкисс, Гюльмюз Корсаков, Варвалия Лоденко, Измаил Давкес, Вульф Огоин. Они — не более чем голоса, иногда сливающиеся друг с другом, перетекающие друг в друга, пытающиеся сохранить память друг о друге и о тех событиях, которые превратили их существование в беспросветный кошмар и абсурд.

Вымышленные авторы 

Постэкзотическая литература Антуана Володина задумана как «полифонический проект», в котором звучат голоса нескольких авторов. В 1998 г. Володин опубликовал роман «Постэкзотизм в десяти уроках. Урок одиннадцатый», в котором провозгласил рождение новой коллективной литературы и рассказал о литературных формах и мире постэкзотизма. Книга подписана семью разными авторами, в числе которых сам Володин: шесть вымышленных писателей и единственный реальный абсолютно равноправны. Володин считает себя рупором этих фантомных персонажей, выразителем их коллективного сознания, переводчиком их историй на французский язык. С 1999 г. Володин опубликовал ряд романов, которые принадлежат вымышленным авторам: Мануэле Дрегер, Элли Кронауэру и Лутцу Бассману. По словам писателя, Смысл этих публикаций не в том, чтобы завершить проект, и не в том, чтобы дать рекламу постэкзотизму, этакой оригинальной забаве, а в том, чтобы тремя синхронными публикациями обратить внимание на существование нескольких авторов, чьи голоса полностью отделились от меня — персонажей романов, ставших востребованными писателями.

Библиография 
Под псевдонимом Антуан Володин
 Biographie comparée de Jorian Murgrave (1985)
 Rituel du mépris (1986)
 Un navire de nulle part (1986)
 Des enfers fabuleux (1988)
 Lisbonne dernière marge (1990)
 Alto solo (1991)
 Le nom des singes (1994)
 Le port intérieur (1996)
 Nuit blanche en Balkhyrie (1997)
 Le post-exotisme en dix leçons, leçon onze (1998)
 Vue sur l’ossuaire (1998)
 Des anges mineurs (1999)
 Dondog (2002)
 Bardo or not Bardo (2004)
 Nos animaux préférés. Entrevoûtes. (2006)
 Songes de Mevlido (2007)
 Macau, avec des photographies d’Olivier Aubert (2009).
 Écrivains (2010)
 Terminus radieux (2014)

Под псевдонимом Элли Кронауэр
 Ilia Mouromietz et le Rossignol Brigand, bylines (1999)
 Aliocha Popovitch et la rivière Saphrate, bylines (2000)
 Soukmane fils de Soukmane et les fleurs écarlates, bylines (2000)
 Sadko et le tsar de toutes les mers océanes, bylines (2000)
 Mikhaïlo Potyk et Mariya la très-blanche mouette, bylines (2001)

Под псевдонимом Мануэла Дрегер
 Pendant la boule bleue (2002)
 Au nord des gloutons (2002)
 Nos bébés-pélicans (2003)
 Le deuxième Mickey (2003)
 La course au kwak (2004)
 L’arrestation de la grande Mimille (2007)
 Belle-Méduse (2008)
 Le radeau de la sardine (2009)
 Un œuf dans la foule (2009)
 Onze rêves de suie (2010)
 La nuit des mis bémol (2011)
 Herbes et golems (2012)

Под псевдонимом Лутц Бассман
 Avec les moines-soldats (2008)
 Haïkus de prison (2008)
 Les aigles puent (2010)
 Danse avec Nathan Golshem (2012)

На русском языке 
 
 
 
 
 
 
Антуан Володин. Бардо иль не Бардо. - СПб. Изд-во Ивана Лимбаха, 2017.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Писатели Франции XXI века
Переводчики Франции
Лауреаты премии Медичи
Лауреаты премии Андрея Белого